Rodrigo Álvarez puede referirse a:

Personajes 

 Rodrigo Álvarez (s.XIII), obispo de  León desde 1205 hasta 1207
 Rodrigo Álvarez de Asturias, o de Astorga, abuelo de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como El Cid Campeador.
 Rodrigo Álvarez de las Asturias (s. XIII), noble castellano, tutor del rey Enrique II;
 Rodrigo Álvarez de Sarria (s. XII), noble originario del Reino de Galicia - fundador de la Orden Militar de Montjoie;
 Rodrigo Álvarez Álvarez (h. 1951-2008), actor chileno;
 Rodrigo Álvarez Zenteno (1966-), político chileno.